42-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 7-й среди юношей и девушек прошёл в немецком Рупольдинге с 26 января по 2 февраля 2008 года.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2008 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Рупольдинге
Январь 2008 года
Февраль 2008 года
Международные соревнования по биатлону в Германии